Stupnice (od „stupeň“ a „stoupati“) může znamenat:

v hudbě
 stupnice (hudba) – rozdělení oktávy na určitý počet stupňů (nejčastěji 8, 12 nebo 5), které určuje ladění skladby (např. C-dur, pentatonika apod.)

v měření
 stupnice (zařízení) – součást (analogového) měřicího přístroje, určená k odečítání měřených nebo nastavených hodnot, nejčastěji číselných
 stupnice (metoda) – dohodnutý způsob kvantifikace spojitých a často obtížně měřitelných jevů:
 Beaufortova stupnice síly větru
 Fujitova stupnice síly tornád
 Mohsova stupnice tvrdosti
 Richterova stupnice síly zemětřesení
 Saffirova–Simpsonova stupnice intenzity tropických cyklón (hurikánů) na západní polokouli
 Scovilleova stupnice pálivosti paprik
 stupnice citlivosti filmů
 stupnice cukernatosti
 stupnice tvrdosti vody
 teplotní stupnice
 Turínská stupnice hodnocení potenciálně nebezpečných planetek

ve sportu
 stupnice obtížnosti v různých sportech
 klasifikace vodácké obtížnosti
 stupnice obtížnosti (extrémní lyžování)
 stupnice Blanchére
 stupnice Traynard
 stupnice obtížnosti (horolezectví)
 stupnice obtížnosti překážek – soutěžní kategorie v parkurovém skákání
 stupnice obtížnosti sjezdovek – obtížnost sjezdovek ve sjezdovém lyžování

ve stavebnictví
 stupnice (schodiště) – horní nášlapná plocha schodišťového stupně

Související články 
 kategorizace
 klasifikace
 stupeň
 třídění (rozcestník)

Externí odkazy 
 
 

 
Metrologie